Оттокар Керншток (), настоящее имя — Отто Керншток () — австрийский поэт, католический священник. Писал стихи в помпезно-архаичном стиле, проникнутые идеями немецкого национализма. Гимном Австрии в 1929—1938 были его стихи, положенные на музыку немецкого гимна Deutschland, Deutschland über alles. Приветствовал нацистское движение, написал в его честь гимн Das Hakenkreuz im weißen Feld (композитор Ханс Ганссер). После освобождении Австрии от нацизма его имя постепенно забывается; лишь немногие объекты, названные когда-то в его честь, сохранили к настоящему времени его имя.

Сочинения 
 Verloren und Wiedergefunden, Märchen, 1894
 Die wehrhafte Nachtigall, 1900
 Aus dem Zwingergärtlein, 1901
 Unter der Linde, 1905
 Turmschwalben, 1908
 Aus der Festenburg, 1911
 Tageweisen, 1912
 Schwertlilien aus dem Zwingergärtlein, 1915
 Steirischer Waffensegen, 1916
 Der redende Born, 1922

Примечания

Литература 
 Oswald Floeck: Der Sänger auf der Festenburg (Ottokar Kernstock). Sein Leben und sein Werk. Graz u.a.: Styria 1915.
 Pius Fank: Ehrenrettung des verleumdeten Priesterdichters Ottokar Kernstock † 1928. In: Österreichisches Klerusblatt. 1967, 9.
 Charlotte Grollegg-Edler: Ottokar Kernstock — ein «politischer Dichter»? In: Österreich in Geschichte und Literatur, Graz, 30 (1986), S. 139—149.
 Charlotte Grollegg-Edler: Die wehrhaft Nachtigall. Ottokar Kernstock (1848—1928). Eine Studie über Leben, Werk und Wirkung. Graz: Univ. Diss. 2002. (Zusammenfassung des Inhalts)

Ссылки 
 Das Hakenkreuzlied
 Texte von Ottokar Kernstock (Projekt Gutenberg-DE)
 Biografie und Würdigung der Werke von Ottokar Kernstock
 Denkmalhof Kernstockhaus
 «Sei gesegnet ohne Ende» (PDF), über Ottokar Kernstock und seine Bundeshymne

Католические священники Австрии
Поэты Австрии